

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 7 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Bauz“ beginnt.

Bauz 



Bauza 
 Bauza, Antoine (* 1978), französischer Comic- und Spieleautor
 Bauza, Edgardo (* 1958), argentinischer Fußballspieler- und trainer
 Bauzá, José Ramón (* 1970), spanischer Politiker
 Bauzá, Mario (1911–1993), kubanischer Musiker des Latin Jazz
 Bauza, Olivier (* 1970), französischer Comicautor
 Bauza, Raúl (* 1934), argentinischer Moderner Fünfkämpfer
 Bauzan, Stephen († 1257), englischer Ritter und Militär